Schultz ist ein deutscher Familienname.

Etymologie 
Amtsname zu mhd. schultz, einer zusammengezogenen Form von mhd. schultheiẓe („der Verpflichtungen befiehlt“, „Richter, Schultheiß“), vgl. Schultheis und Schultheiss.

Varianten 
 Schulz, Schultze, Schulze, weitere siehe Schultheiß
 anglisiert: Shultz

Namensträger

A 
 Adalbert Schultz-Norden (Adalbert Norden; 1901–1986), deutscher Verleger und Schriftsteller

 Adrian Gottlob Schultz (1730–nach 1769), deutscher Chemiker
 Alain Schultz (* 1983), Schweizer Fußballspieler

 Albrecht Schultz (1919–2007), deutscher Manager
 Alfred Schultz (1840–1904), deutscher Verwaltungsjurist
 Alwin Schultz (1838–1909), deutscher Kunst- und Kulturhistoriker
 Andrew Schultz (* 1960), australischer Komponist zeitgenössischer klassischer Musik
 Anna Schultz-Klie (1858–1913), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin sowie Lyrikerin, siehe Anna Klie
 Annette Schultz (* 1957), deutsche Volleyballspielerin
 Anton Schultz (ca. 1690–1736), schwedischer Medailleur und Stempelschneider
 Arthur Schultz (1933–2011), US-amerikanischer Politiker
 Arved von Schultz (1883–1967), deutscher Geograph
 August Schultz (1852–1889), deutscher klassischer Philologe
 August Schultz (1862–1922), deutscher Botaniker, siehe August Schulz (Botaniker)
 August Schultz von Goldenbeck (1843–1894), baltendeutscher Komponist
 August Schultz-Stegmann (?–1950), deutscher Organist

B 
 Babsi Schultz-Reckewell (1930–2016), deutsche Schauspielerin
 Barbara Schultz-Geiser (* 1946), Schweizer Malerin und Zeichnerin 
 Bernd Schultz (Kunsthändler) (* 1941), deutscher Kunsthändler und  Mäzen, siehe Villa Grisebach
 Bernd Schultz (* 1957), deutscher Sportfunktionär
 Bernhard Schultz (* 1958), deutscher Buchhändler, Musiker und Ensembledirektor
 Børge Johan Schultz (1764–1826), norwegischer Beamter und Inspektor von Grönland
 Birgit Schultz-Pedersen (* um 1925), dänische Badmintonspielerin

 Brenda Schultz-McCarthy (* 1970), niederländisch-US-amerikanische Tennisspielerin

C 
 C. Bertrand Schultz (1908–1995), US-amerikanischer Paläontologe
 
 Caspar Schultz (1635–1715), deutscher Kupferstecher, siehe Caspar Schultze
 Charlotte Schultz (1899–1946). deutsche Schauspielerin und Bühnenautorin
 Charlotte Schultz-Ewerth (* 1898), deutsche Schriftstellerin

 Christina Schultz (* 1969), deutsche Volleyballspielerin
 Christoph Schultz (* 1981), deutscher Politiker (CDU)
 Christoph Ludwig Friedrich Schultz (1781–1834), deutscher Jurist, Philologe und Staatsrat 
 Claire Kelly Schultz (1924–2015), US-amerikanische Bibliothekarin, Informatikerin und Hochschullehrerin
 Clemens Schultz (1862–1914), deutscher Priester und Begründer der „Lehrlingsvereine“

D 
 Dagmar Schultz (* 1941), deutsche Soziologin, Filmemacherin, Verlegerin und Hochschullehrerin
 Dalton Schultz (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Daniel Schultz (Georg Daniel Schultz der Jüngere; 1615–1683), Danziger Maler
 Dankmar Schultz-Hencke (1857–1913), deutscher Chemiker und Physiker
 Dave Schultz (David William Schultz; * 1949), kanadischer Eishockeyspieler

 Dutch Schultz (1901–1935), US-amerikanischer Gangster
 Dwight Schultz (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler

E 
 Eckhard Schultz (* 1964), deutscher Ruderer
 Ed Schultz (1954–2018), US-amerikanischer Fernseh- und Radiomoderator
 Egmont Schultz (1903–1945), deutscher Werkzeugmacher und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Egon Schultz (1943–1964), deutscher Grenztruppen-Unteroffizier
 Ehrengard Frank-Schultz (1885–1944), deutsche Diakonissin und Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Elisabeth Schultz (1817–1898), deutsche Blumenmalerin und Zeichenlehrerin

 Erich Schultz-Ewerth (1870–1935), deutscher Kolonialbeamter und Ethnologe
 Ernest Schultz (1931–2013), französischer Fußballspieler

 Eva Katharina Schultz (1922–2007), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

F 
 Felix Schultz (1869–1914), deutscher Marineoffizier, starb beim Seegefecht vor den Falklandinseln

G 

 Gerhard Schultz (* 1982), US-amerikanischer Musiker, Komponist, Installations- und Klangkünstler
 Gert A. Schultz (* 1936), deutscher Ingenieur, Hydrologe und Hochschullehrer 
 Golda Schultz (* um 1984), südafrikanische Opernsängerin (Sopran)
 Gordon Schultz, Pianist, Komponist und Musikproduzent christlicher Musik

 Gottlob Schultz (?–1769), deutscher Organist
 Günter Schultz (1936–2021), deutscher Mediziner und Pharmakologe
 Günter Schultz (Fallschirmspringer) (* 1930), deutscher Fallschirmsprung-Pionier
 Günther Schultz (1911–1993), deutscher Jurist und Richter, Mitwirkender bei „Rassenschande“-Urteilen in der NS-Zeit, nach 1945 OLG Hamburg 
 Gustav Schultz (1851–1928), deutscher Chemiker

H 
 Hanns Stefan Schultz (1905–1984), deutscher Germanist 

 Harald Schultz-Hencke (1892–1953), deutscher Psychoanalytiker
 Harold Schultz (1925–1995), US-amerikanischer Marinesoldat
 Harry Schultz (1874–1958), deutscher Maler
 Hartmut Schultz (* 1947), deutscher Maler 
 Hartwig Schultz (* 1941), deutscher Germanist

 Heinz Schultz-Koernig (1945–2020), Maler und Grafiker
 Helga Schultz (1941–2016), deutsche Historikerin
 Helge Schultz-Lorentzen (1926–2001), dänischer Lehrer und Museumsangestellter

 Henning Schultz-Lorentzen (1901–1995), dänischer Propst
 Henry Schultz (1893–1938), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

 Horst Schultz (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Howard Schultz (* 1953), US-amerikanischer Unternehmer

I 
 Ilona Schultz (* 1973), deutsche Filmproduzentin
 Ingo Schultz (* 1975), deutscher Leichtathlet

J 
 Jacqueline Schultz (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 James Willard Schultz (1859–1947), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jeff Schultz (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Jesse Schultz (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Jessica Schultz (* 1985), US-amerikanische Curlerin
 Joachim Schultz (Franz Joachim Schultz; * 1949), deutscher Romanist und Schriftsteller
 Joachim Schultz-Tornau (* 1943), deutscher Politiker
 Johan Gustaf Schultz (1839–1869), schwedischer Journalist, Redakteur und Schachspieler

 John Christian Schultz (1840–1896), kanadischer Politiker
 Josef Schultz (Maler) (1892–1972), deutscher Maler
 Josef Schultz (1909–1941), deutscher Wehrmachtssoldat, siehe Josef-Schulz-Mythos
 Josephine Schultz-Killitschky (1791–1880), mitunter gebrauchte Namensform der österreichischen Sängerin (Sopran)

 Justin Schultz (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler

K 

 Kerstin Schultz (* 1967), deutsche Architektin und Hochschullehrerin
 Klaus Schultz (1947–2014), deutscher Dramaturg und Intendant
 Kris Schultz (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler

L 
 Leonard Peter Schultz (1901–1986), US-amerikanischer Ichthyologe
 Levente Schultz (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Linda Schultz (* 1981), deutsche Schriftstellerin
 Lore Schultz-Wild (* 1940), deutsche Sachbuchautorin, Journalistin und Übersetzerin
 Lothar Schultz (1904–nach 1979), deutscher Jurist, Vergleichender Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ludwig Schultz (* 1947), deutscher Physiker und Hochschullehrer, Direktor des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden

M 
 Mares Schultz (1920–2013), deutsche Malerin, Grafikerin und Illustratorin
 Marian R. Schultz, US-amerikanische Anthropologin und Paläontologin
 Marianne Schultz-Hector (1929–2021), deutsche Politikerin (CDU)
 Marjan Schultz (1892–1942), deutscher Hafendirektor in Königsberg

 Markus Schultz (* 1985), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Martha Schultz (* 1963), österreichische Unternehmerin
 Martin Schultz (Bürgermeister) (1665–1724), deutscher Bürgermeister und Landrat
 Martin Schultz (Ethnologe) (* 1973), deutscher Ethnologe und Museumskurator
 Mathias Schultz (* 1984), deutscher Motorrad-Speedwayrennfahrer
 Matthias Schultz (* 1972), deutscher Botaniker und Bryologe
 Max Schultz (1874–1917), deutscher Marineoffizier
 Melanie Schultz (* 1985), kanadische Biathletin
 Melanie Schultz van Haegen (* 1970), niederländische Politikerin

 Michail Michailowitsch Schultz (1919–2006), Chemiker und Maler  
 Michelle A. Schultz (* 1972), US-amerikanische Juristin, Mitglied der amerikanischen Regulierungsbehörde Surface Transportation Board

N 

 Nora Schultz (* 1975), deutsche Künstlerin

O

P 

 Pauline Schultz (* 1997), deutsche Volleyballspielerin

 Pit Schultz (* 1965), deutscher Informatiker, Internetaktivist, Autor und Medienkünstler

R 
 Ray Schultz (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Raymond Schultz, kanadischer Geistlicher
 Reinhard Schultz (1949–2021), deutscher Politiker (SPD)
 Reinhold Schultz (1858–1933), deutscher Reichsgerichtsrat

 Rolf Schultz (* 1938), deutscher Keramiker
 Rüdiger Schultz-Sternberg (* vor 1958), deutscher Landschaftsökologe und Hochschullehrer für Bodenschutz

S 
 Sabine Schultz (* 1937), deutsche Numismatikerin

 Sarah Ann Schultz (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Sebastian Schultz (* 1974), deutscher Filmeditor, Regisseur und Drehbuchautor
 Sheldon Schultz (1933–2017), US-amerikanischer Physiker
 Sigrid Schultz (1893–1980), US-amerikanische Journalistin
 Simone Schultz-Balluff (* 1974), deutsche Germanistin, Literaturwissenschaftlerin, Historikerin und Hochschullehrerin
 Sonja M. Schultz (* 1975), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Stefan Schultz (* 1980), deutscher Journalist
 Stephan Schultz (1714–1776), deutscher Theologe und Missionar
 Svend S. Schultz (1913–1998), dänischer Komponist und Dirigent

T 

 Tanjev Schultz (* 1974), deutscher Journalist und Publizist

 Theodore W. Schultz (1902–1998), US-amerikanischer Ökonom

 Tim Oliver Schultz (* 1988), deutscher Schauspieler
 Timo Schultz (* 1977), deutscher Fußballspieler

U 
 Ulrich Schultz-Venrath (* 1952), deutscher Psychotherapeut
 Uwe Schultz (* 1936), deutscher Rundfunkjournalist und Publizist

V 

 Volkmar Schultz (* 1938), deutscher Politiker (SPD)

W 

 Walther Schultz (1900–1957), lutherischer Theologe
 Werner Schultz (1878–1944), deutscher Internist und Hämatologe
 Werner Schultz (Theologe) (1894–1982), deutscher evangelischer Theologe, Religionsphilosoph und Hochschullehrer 

 William Schultz (* 1968), simbabwischer Rugby-Union-Spieler
 William C. Schultz (1926–2006), US-amerikanischer Manager im Instrumentenbau
 William Henry Victor Schultz (* 1997), US-amerikanischer Musiker, Künstlername: Sueco
 Wolf E. Schultz (* 1940), deutscher bildender Künstler

 Wolfhart Schultz (1937–1992), deutscher Biologe
 Wolfram Schultz (* 1944), deutsch-britischer Neurowissenschaftler

Siehe auch 
 Schultz-Lorentzen
 Schultz-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Gottfried Schultz, deutsche Autohandelsgruppe

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname